Гасан Сеидов:
 Сеидов, Гасан Али оглы (1908—1999) — советский государственный и политический деятель, председатель Бакинского облисполкома.
 Сеидов, Гасан Неймат оглы (1932—2004) — советский и азербайджанский политик, председатель Совета Министров Азербайджанской ССР в 1981—1989 годы.